

Musica
Nuvolari – brano musicale di Lucio Dalla, incluso nell'album Automobili del 1976

Persone
Giovanni Nuvolari – patriota italiano
Giuseppe Nuvolari – patriota italiano
Tazio Nuvolari – pilota automobilistico e motociclista italiano

Televisione
Nuvolari – precedente denominazione dell'emittente televisiva italiana Nuvola61